Solliès ist der Name folgender Gemeinden und Verwaltungseinheiten im französischen Département Var:

Solliès-Pont
Solliès-Toucas
Solliès-Ville
Kanton Solliès-Pont